Маива:

  — район в округе Энреканг, Индонезия;
 Маива — один из австронезийских языков Индонезии;
 Маива — один из папуасских языков Папуа — Новой Гвинеи.